Osoby o tym nazwisku:
 Anna Ilczuk – polska aktorka
 Dorota Ilczuk – polska ekonomistka kultury
 Tadeusz Ilczuk – polski wojskowy, ekonomista, działacz ruchu ludowego, spółdzielca, poseł na Sejm
 Zdzisław Ilczuk – polski mikrobiolog